Bernetti ist der Familienname folgender Personen:

 Luiz Vicente Bernetti OAD (1934–2017), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Apucarana in Brasilien
 Tommaso Bernetti (1779–1852), Kardinal der katholischen Kirche